Crawford má více významů:

Místopisné jméno

Spojené státy americké 
 Crawford (Alabama)
 Crawford (Colorado)
 Crawford (Florida)
 Crawford (Georgie)
 Crawford (Maine)
 Crawford (Mississippi)
 Crawford (Nebraska)
 Crawford (New York)
 Crawford (Oklahoma)
 Crawford (Texas)
 Crawford County

Spojené království 
 Crawford Castle, hrad ve Skotsku

Austrálie 
 Crawford (kráter)

Jméno lidí

Křestní jméno 
 Crawford Henry (* 1937), americký tenista
 Crawford Long (1815–1878), americký lékař

Příjmení 
 viz Crawford (příjmení)